Mamlejew, Mamlejewa (englische Transkription Mamleev, Mamleeva) ist der Nachname von:
Jekaterina Chasjanowna Mamlejewa (* 1930), sowjetisch-russische Elektroingenieurin und Bergsteigerin
Juri Witaljewitsch Mamlejew (1931–2015), russischer Schriftsteller
Mikhail Mamleev (* 1975), russischer Orientierungsläufer